Octenisept – preparat dezynfekujący przeznaczony do stosowania na skórę i błony śluzowe. Zawiera dichlorowodorek oktenidyny (0,1%), alkohol fenoksyetylowy (2%) i substancje pomocnicze.

Ma szerokie spektrum działania:
 bakteriobójcze: działa na bakterie Gram-dodatnie (łącznie z MRSA, Chlamydia i Mycoplasma) i Gram-ujemne
 wirusobójcze, np. niszczy HSV, HBV i HIV
 grzybobójcze, w tym drożdżakobójcze.

Nie brudzi skóry i ubrania oraz jest mniej bolesny w stosowaniu niż np. woda utleniona. Nie pieni się w kontakcie z płynami ustrojowymi (w odróżnieniu od wody utlenionej) oraz jest bezbarwny co ma znaczenie przy ocenie stanu rany lub urazu. Ponadto nie podrażnia nowo powstających tkanek (nie wpływa na proces naprawczy), co wpływa korzystnie na proces gojenia ran, przy których wymagane jest regularne stosowanie antyseptyków (np. profilaktyka zakażeń ran pooperacyjnych).

Częste i regularne stosowanie Octeniseptu nie buduje oporności bakteryjnej.

Po zastosowaniu do płukania jamy ustnej u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w ciągu 15 s niszczy >99,99% wirusów

Przypisy

Zobacz też 
 woda utleniona
 jodopowidon

Antyseptyki